

Geografia
 Cheng – città malese nel Distretto di Malacca Centrale
 Contea di Cheng – contea della Cina, situata nella provincia del Gansu
 Contea di Cheng'an – contea della Cina, situata nella provincia di Hebei 
 Shi Cheng – città sommersa nel Lago Qiandao

Onomastica

 Cheng – nome proprio di persona cinese maschile e femminile

Persone
 Adam Cheng – cantante e attore cinese
 Ah Cheng – scrittore cinese
 Chang Cheng-Hsien – ex giocatore di baseball taiwanese
 Chen Cheng – politico e generale cinese
 Chi Cheng – musicista e bassista statunitense
 Chi Cheng – politica, dirigente sportiva ed ex atleta poliedrica taiwanese
 Du Cheng Yi, noto come A-Do – cantante singaporiano
 Eden Cheng – tuffatrice britannica
 Ekin Cheng – cantante e attore cinese
 François Cheng – scrittore, poeta e calligrafo cinese naturalizzato francese
 Gu Cheng – poeta cinese
 James K. M. Cheng – architetto hongkonghese naturalizzato canadese
 Ji Cheng – ex ciclista su strada cinese
 Jiaxin Cheng – violoncellista cinese
 Joe Cheng – modello e attore taiwanese
 John Baptist Wu Cheng-chung – cardinale e vescovo cattolico cinese
 Joyce Cheng – cantante, attrice, scrittrice e modella cinese
 Li Cheng – pittore cinese
 Peng Cheng – pattinatrice artistica su ghiaccio cinese
 Peter Liu Cheng-chung – arcivescovo cattolico cinese
 Piao Cheng – calciatore cinese di origine coreana
 Sammi Cheng – cantante e attrice cinese
 Teng Pi-cheng – ex cestista taiwanese
 Yi Cheng – pirata cinese
 Yuet-ngor Cheng – politica hongkonghese
 Yumiko Cheng – cantante cinese
 Wang Cheng-pang – arciere taiwanese
 Wú Chéng'ēn – scrittore cinese
 Zeng Cheng – calciatore cinese
 Zhang Cheng – ex cestista cinese
 Zhou Cheng – sovrano della Cina

Altro
 Marinette Dupain-Cheng – personaggio di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir
 Scuola Cheng di Baguazhang – ramo dello stile Baguazhang creato da Cheng Tinghua